Разумный:

Фамилия 
 Разумный, Александр Ефимович (1891—1972) — кинорежиссёр.
 Разумный, Владимир Александрович (1924—2011) — философ, сын А. Е. Разумного.
 Разумный, Марк Абрамович (1896—1988) — еврейский писатель (в Латвии и СССР).
 Разумный, Михаил Александрович (Соломонович) (1890—1956) — театральный и киноактёр.
 Разумный, Соломон (Эфроим-Залман Хаим-Хайкелевич) (1866—1905) — синагогальный кантор.
  (1869—1940) — французский гравёр.

Другое 
 «Разумный» — эскадренный миноносец проекта 7, вступил в строй 20 октября 1941 года.

Примечания